Gerd Pieper ist der Name folgender Personen:

* Gerd Pieper (Architekt) (* 1942), deutscher Architekt und Ingenieur
 Gerd Pieper (Unternehmer) (* 1943), deutscher Unternehmer